Ти́йхонен () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1961) — финская оперная певица.
 Тийхонен, Яре (известен как Cheek; род. 1981) — финский рэпер.